Clubhouse est un groupe de musique italien.

Discographie 
 1995 : Nowhere Land

Singles 
 1983 : Do It Again (Medley With Billie Jean) - mashup entre Do It Again de Steely Dan et Billie Jean de Michael Jackson.
 1983 : Superstition / Good Times
 1987 : I'm A Man / Yeké Yeké
 1989 : I'm Alone
 1990 : Deep In My Heart
 1991 : I'm Falling Too
 1992 : Take Your Time
 1993 : Light My Fire
 1994 : Living In The Sunshine
 1994 : Nowhere Land
 1995 : All By Myself
 1996 : You And I

Liens externes 
 

Groupe musical italien des années 1980
Groupe musical italien des années 1990